Mesognatharia är ett släkte av käkmaskar som beskrevs av Wolfgang Sterrer 1966. Mesognatharia ingår i familjen Mesognathariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Käkmaskar
Mesognatharia